Sant'Antonino (Alta Córsega)
 Sant'Antonino (Ticino)
 Sant'Antonino di Susa